Alternate Mark Inversion, codi en línia per transmissions binàries.
 Assembleia da Mocidade Independentista, organització juvenil socialista i independentista de Galícia.
 Associació de Municipis per la Independència, organització independentista del Principat de Catalunya.
 Associació Mineralògica Internacional, per les seves sigles en català.
 Alternativa Municipal Independent, partit polític municipalista d'Onda (Plana Baixa).